ПНС — трёхбуквенная аббревиатура.

Возможные значения:
 Палестинский национальный совет
 Переходный национальный совет Ливии
 Паранеопластический синдром
 Партия народного согласия
 Периферическая нервная система
 «Понедельник начинается в субботу» — фантастическая повесть братьев Стругацких